Ла Уерта де Ариба има више значења:

 Ла Уерта де Ариба (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Уерта де Ариба (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику